Kasteel Aerwinkel in het Limburgse Posterholt werd voor het eerst genoemd in 1544, en was waarschijnlijk een hoeve. Wanneer het toenmalige huis is verdwenen is niet bekend.

In 1854 werd het huidige landhuis gebouwd door Pierre Cuypers in opdracht van P.M. Geradts. Dit landhuis heeft de status rijksmonument. Bij het landhuis liggen meer gebouwen die de status hebben van rijksmonument, waaronder een oude schuur en een badhuisje.

Externe link 
 

Aerwinkel
Rijksmonument in Roerdalen
Bouwwerk in Roerdalen
Bouwwerk van Pierre Cuypers
Neogotisch bouwwerk